Ленинский сельский округ

Российская Федерация

Еврейская автономная область 

 Ленинский сельский округ Ленинского района

Кировская область 

 Ленинский сельский округ Слободского района
 Ленинский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Ленинский сельский округ Усть-Лабинского района

Московская область 

 Ленинский сельский округ Истринского района (1994—2006)

Омская область 

 Ленинский сельский округ Таврического района

Рязанская область 

 Ленинский сельский округ Александро-Невского района (упразднён)
 Ленинский сельский округ Старожиловского района

Смоленская область 

 Ленинский сельский округ Починковского района

Тверская область 

 Ленинский сельский округ Западнодвинского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Ленинский сельский округ Абатского района

Ярославская область 

 Ленинский сельский округ Пошехонского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Ленинский сельский округ Читинского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Ленинский сельский округ Бородулихинского района

Костанайская область 

 Ленинский сельский округ Фёдоровского района

Павлодарская область 

 Ленинский сельский округ Иртышского района

Северо-Казахстанская область 

 Ленинский сельский округ Мамлютского района